Revil bzw. Révil hat mehrere Bedutungen:

Als Nachmanne Revil:
 Rudi Revil, französischer Komponist

Als Nachnamen Révil:
 Sophie Révil, französische Filmproduzentin

Als REvil:
 REvil, eine Crackingruppe